Борис Копитовић (Подгорица, 17. септембра 1994) црногорски је фудбалер који тренутно наступа за Јавор из Ивањице.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Будућност Подгорица
 Куп Црне Горе : 2012/13.

БАТЕ Борисов
 Куп Белорусије (2): , .

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Спортисти из Подгорице
Црногорски фудбалери
Црногорски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Будућности Подгорица
Фудбалери Забјела
Фудбалери ОФК Титограда
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери БАТЕ Борисова
Фудбалери Војводине
Фудбалери Јавора
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Суперлиге Србије